

Dipinti 

 La gabbia dorata – Dipinto di Saint George Hare
 La gabbia dorata – Dipinto di Evelyn De Morgan

Film 
 La gabbia dorata – film del 1922 diretto da Telemaco Ruggeri
 La gabbia dorata –  film del 1922 diretto da Sam Wood
 La gabbia dorata –  film del 2013 diretto da Diego Quemada-Diez

Libri 
 La gabbia dorata – romanzo del 2019 di Camilla Läckberg